Бюксёй () — название нескольких коммун во Франции:

 Бюксёй (Об) — в департаменте Об.
 Бюксёй (Эндр) — в департаменте Эндр.
 Бюксёй (Вьенна) — в департаменте Вьенна.